Aglossochloris radiata är en fjärilsart som beskrevs av Walker 1863. Aglossochloris radiata ingår i släktet Aglossochloris och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
radiata